International kan syfta på:

 International League – en basebolliga
 International (musikalbum) – ett musikalbum av Hootenanny Singers
 International – amerikanskt bilmärke, se International Harvester

Se även
 The International – flera
 Internationalen – flera olika organisationer